

Letteratura 
 Il romanzo del contrabbasso () è un racconto di Anton Čechov pubblicato per la prima volta nel giugno 1886.

Cinema 
Il romanzo del contrabbasso () – film muto del 1911 diretto dal regista russo Kaj Ganzen
Il romanzo del contrabbasso (Román s basou) – film animato del 1949 diretto dal regista ceco Jiří Trnka
Il romanzo del contrabbasso (Roman sa kontrabasom) – film iugoslavo per la televisione del 1973 diretto dal regista Zdravko Šotra